Эшли Орион (), настоящее имя Брианна Эчеваррия (, род. 19 июня 1987, Сан-Диего, Калифорния, США) — американская модель и порноактриса.

Карьера в порнофильмах 
Карьеру в порноиндустрии начала в 2006 году. На 2015 год снялась в 346 порнофильмах.

Фильмография 
 All About Me 3
 American Anal Sluts
 American Daydreams 7
 Baby Sitters Gang
 Babysitters Gone Bad
 Blow Job Sluts
 Cheer Squad Sleepovers 4
 Co-Ed Sluts Need Cock
 Cum Lovers 2

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 Твиттер Эшли Орион
 Эшли Орион  на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Профиль на сайте AVN



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Сан-Диего